Gary Anderson kan syfta på:

 Gary Anderson (född 1967), nyzeeländsk cyklist
 Gary Anderson (född 1939), amerikansk sportskytt
 Gary Anderson (född 1970), skotsk dartspelare